Mozart-Medaille ist die Bezeichnung für verschiedene Auszeichnungmedaillen, die für Verdienste um die Erschließung und Verbreitung der Musik des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart verliehen werden.  

 Mozart-Medaille der Stadt Frankfurt/Main, Auszeichnungsmedaille der Stadt Frankfurt am Main
 Mozart-Medaille (Mexico), Auszeichnungsmedaille in Mexiko
 Mozart-Medaille (Mozarteum), Auszeichnungsmedaille der Stiftung Mozarteum Salzburg
 Mozart-Medaille (Mozartgemeinde), Auszeichnungsmedaille der Mozartgemeinde Wien
 UNESCO Mozart-Medaille, Auszeichnungsmedaille der UNESCO

siehe auch:

 Goldener Mozart-Ring
 Wiener Flötenuhr